Sebastian Tham kan syfta på:

Sebastian Tham (1666–1729), svensk rådman och kommerseråd
Sebastian Tham (1847–1923), svensk godsägare och riksdagsman
Sebastian Tham (1900–1971), svensk företagsledare
Sebastian Tham (1920–2000), svensk konstnär

Se även
Pehr Sebastian Tham